Straffslag kan syfta på:

Straffslag (bandy)
Straffslag (innebandy)
Straffslag (ishockey)
Straffslag (landhockey)